Sturgess:
 Jim Sturgess, um ator e cantor-compositor britânico
 Paul "Tiny" Sturgess, um jogador de basquete britânico